¡¡Que corra la voz!! est le cinquième album de Ska-P, sorti en 2002 chez BMG Entertainment. Cet album est, pour le groupe, celui qui correspond de plus à la personnalité de chaque membre.

Liste des morceaux

Clips 

 Mis colegas
 Niño Soldado
 Welcome to Hell'

Notes
 Solamente por Pensar est aussi chanté en italien. Cette version italienne est très utilisée dans les concerts (hors pays hispaniques)
 Il existe aussi une version française de La Estampida''.

Album musical sorti en 2002
Album de Ska-P